Matt Greene (né le  à Grand Ledge, État du Michigan) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il occupe la position de défenseur.

Carrière de joueur 
Matt Greene a fait ses débuts dans le hockey professionnel avec l'organisation des Oilers d'Edmonton en 2005. Auparavant, il avait fait un stage avec les Fighting Sioux du Dakota du Nord dans la NCAA.

En , Greene est échangé au Kings de Los Angeles en compagnie de l'attaquant Jarret Stoll en retour du défenseur Lubomir Visnovsky. Le , il remporte la Coupe Stanley 2012 avec les Kings de Los Angeles.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 || U.S. Junior National Team || USHL || 20 || 0 || 1 || 1 || 51 || - || - || - ||| - || -
|-
|2001-2002 || Gamblers de Green Bay || USHL || 55 || 4 || 20 || 24 || 150 || 7 || 0 || 1 || 1 || 31
|-
|2002-2003 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA || 39 || 0 || 4 || 4 || 135 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA || 40 || 1 || 16 || 17 || 86 || - || - || - || - || - 
|-
|2004-2005 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA || 41 || 2 || 7 || 9 || 116 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Oilers d'Edmonton || LNH || 27 || 0 || 2 || 2 || 43 || 18 || 0 || 1 || 1 || 34 
|-
|2005-2006 || Stars de l'Iowa || LAH || 26 || 2 || 5 || 7 || 47 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Oilers d'Edmonton || LNH || 78 || 1 || 9 || 10 || 109 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Oilers d'Edmonton || LNH || 46 || 0 || 1 || 1 || 53 || - || - || - || - || - 
|-
|2007-2008 || Falcons de Springfield || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Kings de Los Angeles || LNH || 82 || 2 || 12 || 14 || 111 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Kings de Los Angeles || LNH || 75 || 2 || 7 || 9 || 83 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
|2010-2011 || Kings de Los Angeles || LNH || 71|| 2|| 9|| 11|| 70|| 6|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
|2011-2012 || Kings de Los Angeles || LNH || 82|| 4|| 11|| 15|| 58|| 20|| 2|| 4|| 6|| 12
|-
|2012-2013 || Kings de Los Angeles || LNH || 5|| 0|| 1|| 1|| 8|| 9|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2013-2014 || Kings de Los Angeles || LNH || 38|| 2|| 4|| 6|| 47|| 20|| 0|| 4|| 4|| 16
|-
|2014-2015 || Kings de Los Angeles || LNH || 82 || 3 || 6 || 9 || 54 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Kings de Los Angeles || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Kings de Los Angeles || LNH || 26 || 1 || 1 || 2 || 19 || - || - || - || - || -

| 615 || 17 || 63 || 80 || 663 || 79 || 2 || 12 || 14 || 82

Au niveau international 

|-
| 2001 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 0 || 1 || 1 || 10 || align=left|
|-
| 2003 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 34 || align=left|
|-
| 2007 || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 6 || align=left|
|-
| 2008 || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 38 || align=left|
|-
| 2010 || align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left|

Notes et références 

Naissance en mai 1983
Naissance au Michigan
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des Gamblers de Green Bay
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Kings de Los Angeles
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace